Eduard Janota (1952-2011), een Tsjechisch econoom en minister van Financiën
 Michał Janota (1990), een Pools voetballer
 Přemysl Janota (1926-2008), een Tsjechisch foneticus en hoogleraar Nederlands